Cot Keutapang (Jeumpa), een plaats in Indonesië
Cot Keutapang (Peudada), een plaats in Indonesië